Holmen kan henvise til flere steder:
 Flådestation Holmen i København
 Holmens Sogn i København
 Holmen (Bistrup Sogn) – en bebyggelse i Bistrup Sogn, Hjørring Kommune
 Holmen (Bjerre Sogn) – en bebyggelse i Bjerre Sogn, Hedensted Kommune
 Holmen (Jørlunde Sogn) – en bebyggelse i Jørlunde Sogn, Frederikssund Kommune
 Holmen (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn, Langeland Kommune
 Holmen (Nørre Bork Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bork Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Holmen (Rakkeby Sogn) – en bebyggelse i Rakkeby Sogn, Hjørring Kommune
 Holmen (Sejerø Sogn) – en bebyggelse i Sejerø Sogn, Kalundborg Kommune
 Holmen (Svallerup Sogn) – en bebyggelse i Svallerup Sogn, Kalundborg Kommune
 Holmen (Svenstrup Sogn) – en bebyggelse i Svenstrup Sogn, Aalborg Kommune
 Holmen (Søllinge Sogn) – en bebyggelse i Søllinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Holmen (Tingsted Sogn) – en bebyggelse i Tingsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Holmen (Varde Kommune) – et areal i Billum Sogn og Janderup Sogn – Varde Kommune
 Holmen (Vesterbølle Sogn) – et areal i Vesterbølle Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Sydslesvig
 Holmen (Flensborg) – en gågade i Flensborg
 Holmen (Slesvig) – en bebyggelse i Slesvig
 Sverige
Holmen AB - en skovindustrikoncern